AZD, azd bzw. AŽD steht als Abkürzung für:

 Shahid Sadooghi Airport (IATA-Code), Flughafen der iranischen Stadt Yazd
 azd, Sprachcode von Eastern Durango Nahuatl, eine der Nahuatl-Sprachen
 AŽD Praha (Automatizace železniční dopravy), tschechischer Hersteller für Eisenbahnsignal- und Sicherungstechnik
 AZD1222 Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca
         
Azd steht für:
 Azd (Stamm), arabischer Stamm

Abkürzung